Чемпионат России по баскетболу в дивизионе Б Суперлиги сезона 2006/2007 прошёл с 18 октября 2006 года по 26 мая 2007 года и стал седьмым розыгрышем мужской баскетбольной Суперлиги Б.

В розыгрыше приняли участие 13 команд: 8 клубов, игравших в Суперлиге Б в предыдущем сезоне, а также краснодарский «Кубань-Локомотив» (победивший в высшей лиге в предыдущем сезоне), НБА-ТЭЛМА из Нижнего Новгорода, «Динамо-Теплострой» из Челябинска, «Урал-УПИ» из Екатеринбурга и дублирующий состав тольяттинского «Стандарта». В рамках чемпионата все команды сыграли друг с другом по 4 игры (по 2 игры дома и в гостях спаренными матчами).

Положение команд 

 Красноярский «Енисей» завоевал путёвку в Суперлигу А на следующий сезон.
 УНИКС-2 в следующем сезоне выступал в высшей лиге А.
 Тольяттинский «Стандарт» по окончании сезона был расформирован, соответственно его фарм-клуб также прекратил своё существование.

См. также 
 Чемпионат России по баскетболу 2006/2007

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Чемпионат России по баскетболу
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе